Swiss Super League 2010-11 – 114 edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Szwajcarii. Oficjalna nazwa AXPO Super League pochodzi od głównego sponsora. Sezon rozpoczęto 23 lipca 2010. Tytułu mistrzowskiego broni drużyna FC Basel.

Drużyny 
W Axpo Super League 2010/2011 występuje 10 zespołów, które walczą o tytuł Mistrza Szwajcarii w piłce nożnej 2011:

Rozgrywki

Tabela

Baraże o Super League 
Drużyna, która zajęła 9 pozycję Super League AC Bellinzona, zagrała dwumecz przeciwko wicemistrzowi drugiego poziomu ligowego w Szwajcarii, drużynie Servette FC.

Wyniki

Pierwsza część sezonu

Druga część sezonu

Najlepsi strzelcy 

27 bramek
 Alexander Frei        (FC Basel)
16 bramek
 Henri Bienvenu        ()
14 bramek
 Mauro Lustrinelli     (AC Bellinzona)
12 bramek
 Hakan Yakın           (FC Luzern) 
10 bramek
 Alexandre Alphonse    (FC Zürich)
 Giovanni Sio          (FC Sion)
 Admir Mehmedi         (FC Zürich)
 Marco Streller        (FC Basel)
 Innocent Emeghara     ()

Linki zewnętrzne 
 Super league website
 

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwajcarii
2010 w Szwajcarii
2011 w Szwajcarii